NGC 5976 (другие обозначения — MCG 10-22-25, ZWG 297.22, PGC 55609) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5976
Дракон (созвездие)
Линзообразные галактики